Kelmendi ist ein albanischer Stamm (Fis) und auch Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kelmendi ist das Patronym des Vornamens Kelmend. Der Name „Kelmend“ ist die albanische Variante von Clemens (lateinisch „sanftmütig, mild“).

Verbreitung 
Der Name kommt vermehrt in Nordalbanien und dem westlichen Kosovo vor.

Namensträger 
 Albina Kelmendi (* 1998), kosovarische Sängerin
 Jeton Kelmendi (* 1978), kosovarischer Schriftsteller
 Majlinda Kelmendi (* 1991), albanisch-kosovarische Judoka
 Nora von Kelmendi, nordalbanische Heldin

Familienname
Albanischer Personenname